Мачабели () — российско-грузинский княжеский род.

Известные носители фамилии Мачабели 
 
 Мачабели, Давид Егорович (ум. 1776) — князь, генерал-майор, герой русско-турецкой войны 1768—1774 годов.
 Мачабели, Иван Георгиевич (1854—1898) — грузинский писатель, журналист и общественный деятель.
 Мачабели, Кити Георгиевна (род. 1931) — грузинский советский учёный-искусствовед.
 Мачабели, Михаил Вахтангович (1858—1927) — грузинский учёный-агроном и политик.